Frankenreute ist ein Ortsname:

 Frankenreute (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach am Kocher, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Frankenreute (Westhausen), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Frankenreith
 Frankenreuth